Ludwig Kotter ist der Name folgender Personen:

* Ludwig Kotter (Tiermediziner) (1920–2012), deutscher Tierarzt und Hochschullehrer
 Ludwig Kotter (Politiker) (* 1929), deutscher Politiker (CSU)